Hamanumida daedalus  — род бабочек из семейства нимфалид (Nymphalidae) и подсемейства ленточников и пеструшек (Limenitinae).  Единственный представитель рода Hamanumida.

Распространение 
Этот вид встречается на обширной территории Африки и Мадагаскаре, а именно в Наталь, Свазиленде, Трансваале, Мозамбике, Родезии, Ботсване, Тропической Африке и Юго-западной Аравии.

Питание 
Гусеница этой бабочки питается листьями Combretum gueinzii Sond.

Литература 

 Woodhall S. (2005). Field Guide to Butterflies of South Africa. Cape Town, South Africa: Struik. ISBN 978-1-86872-724-7.

Ссылки 
 Распространение на www.nic.funet.fi.

Нимфалиды
Монотипические роды чешуекрылых
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1775 году